Et skråplan kan betyde flere ting.

 I fysik er et skråplan, bogstaveligt talt, et plan der skråner. Herpå kan man fx måle ud fra friktionsmodstand, hvilken vinkel planet skal have, før et legeme på planet begynder at glide eller trille. Udgangspunktet for beregningen er normalkraft, dvs. den vinkelrette komposant til den kontaktkraft, som forhindrer et objekt i at trænge igennem et andet objekt. 
 I overført betydning siger man at man er "ude på et skråplan" hvis man sløser så meget med sin uddannelse, sit socialliv eller andet, at det påvirker ens muligheder negativt. I denne betydning handler det om at "det går nedadbakke". Nogle kalder det også for at være ude på et sidespor.
 Skråplan (tv-serie) - en satireserie som blev sendt på DR2

Se også
Nedkørsel
Sliske
Kile

Gravitation